Glonojady – potoczna nazwa przypisywana rybom odżywiającym się glonami. Popularność niektórych gatunków spowodowała przypisywanie im nazwy zwyczajowej glonojad, np.: rodzaj Gyrinocheilus lub cała rodzina okrągłoprzyssawkowatych (Gyrinocheilidae).

Miłośnicy akwarystyki cenią glonojady za ich "pomoc" w ograniczaniu rozwoju glonów w akwarium.

Do najbardziej znanych należą:
 grubowarg syjamski (Crossocheilus oblongus) (inaczej „kosiarka” – ryba kosząca glony) 
 ryby z rodziny przylgowatych (Balitoridae)
 wymienione wyżej okrągłoprzyssawkowate

oraz wiele gatunków zbrojników, między innymi:
 zbrojnik lamparci (Glyptoperichthys gibbiceps)
 ryby z rodzaju Ancistrus, a wśród nich wąsacz niebieski (Ancistrus dolichopterus), nazywany również zbrojnikiem niebieskim.

Przypisy 

Ryby akwariowe